CBW steht als Abkürzung für:

 Chemical and Biological Weapon/Warefare, chemische und biologische Waffe/Kriegsführung.
 den Maschinenbefehl CBW, Convert byte to word
 cbw-Topologie, (convex bounded weak topology), ein mathematischer Begriff 

Abkürzung